Le Fudbalski Klub Dinamo Vranje (en ), plus couramment abrégé en Dinamo Vranje, est un club serbe de football fondé en 1947 et basé dans la ville de Vranje.

Historique

Bilan sportif

Palmarès

Bilan par saison 

Légende

Personnalités du club

Présidents du club 
  Marko Antić

Entraîneurs du club 

  Ivan Jovanović
  Slobodan Halilović (2006 - 2007)
  Nebojša Maksimović (2007 - 2008)
  Mladen Dodić (2008 - 2009)
  Miljojko Gošić (2009)
  Radmilo Jovanović (2010)
  Miroslav Knežević (2010)
  Mile Vuletić (2010)
  Predrag Pršić (2010)
  Aleksandar Antić (2011)

  Davor Tasić (2011 - 2012)
  Srđan Paunović (2012)
  Siniša Stančić (2013)
  Ivan Jovanović (2013 - 2014)
  Milan Dimoski (2014)
  Vladimir Pantelić (2015)
  Saša Štrbac (2015)
  Miodrag Radanović (2015)
  Vladan Petrović (2015 - 2016)
  Saša Mrkić (2016)

  Dragan Antić (2016 - 2018)
  Radmilo Jovanović (2018)
  Dragan Antić (2018 - 2019)
  Uroš Kalinić (2019)
  Radmilo Jovanović (2019)
  Dragan Antić (2019 - 2021)
  Saša Jovanović (2021 - 2022)
  Nebojša Vučićević (2022 - )

Anciens joueurs du club 
  Miloš Adamović
  Dejan Osmanović
  Dejan Stefanović
  Vlada Stošić

Annexes

Liens externes

Notes et références 

Club de football en Serbie
Club de football fondé en 1947